HK, Hk eller hk kan avse:

 HK – den nivå i Sverige dit havet nådde som högst under eller efter den senaste istiden, se Högsta kustlinjen 
 HK – större organisationers centrala administration och ledning, se Huvudkontor
 HK – militära och ibland andra större organisationers centrala administration och ledning, se Högkvarter
 HK – ett skolämne hemkunskap i den svenska grundskolan, se Hem- och konsumentkunskap
 HK – landskod för Hongkong
 hk – en traditionell fysikalisk måttenhet för effekt, se Hästkraft
 .hk – nationell toppdomän för Hongkong